Wanek ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich K. Wanek (1929–1991), rumänischer Komponist, Arrangeur, Pädagoge und Herausgeber
 Margit Wanek, österreichische Tischtennisspielerin
 Roland Wanek (* 1959), deutscher Bergrennfahrer im Automobilsport

Siehe auch:
 Wannek
 Vanek